Navara bezeichnet
 Nissan Navara, ein Automodell (Pickup)

Navara ist der Familienname von
 David Navara (* 1985), tschechischer Schachmeister

Siehe auch:
 Navarra (Begriffsklärung)